Mangualde peut désigner :
au Portugal :
Mangualde, cité et municipalité située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Mangualde, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Mangualde ci-dessus ;
Mangualde da Serra, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda et la région Centre.
 Ricardo Jorge Marques Duarte footballeur portugais surnommé Mangualde.